20-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги стартовал 17 июля 2010 года

Участники 
В юбилейном 20-м чемпионате Украины среди команд первой лиги принимают участие 18 футбольных клубов из 12 областей Украины. 9 команд представляют областные центры. Перед началом турнира число участников пополнили неудачники Премьер-лиги одесский «Черноморец» и ужгородское «Закарпатье», а также победители групп турнира второй лиги — «Буковина» (Черновцы) и «Титан» (Армянск). Последним участником турнира стала винницкая «Нива», по итогу дополнительного матча, занявшая место снявшейся с турнира черниговской «Десны».

Турнирная таблица 

1. Футбольный клуб «Феникс-Ильичёвец» прекратил своё существование. Решением Дисциплинарного комитета от 09.02.2011 с команды было снято 3 очка.

Результаты матчей 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  -:+
  -:+
 
 
 
 
  -:+
 
  -:+
  -:+
 
  -:+
  -:+
 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  +:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  +:-

Бомбардиры

Интересные факты 
 «Черноморец» не играл в первой лиге 8 сезонов, а «Закарпатье» вернулось в первую лигу после всего одного года отсутствия.
 Винницкая «Нива» последний раз выступала в первой лиге в сезоне 2004-05 и заняла 5-е место. Тогда команда снялась с соревнований, Для возврата в первую лигу вновь созданной «Ниве» понадобилось 3 сезона.
 «Буковине» чтобы вернуться из второй лиги понадобилось 10 лет.
 Участник всех предыдущих чемпионатов Украины среди команд второй лиги армянский «Титан» в этом году дебютировал в первой лиге.
 Команда «Динамо-2» является единственной участницей всех предыдущих турниров в первой лиге.
 Вторая команда киевского «Динамо» является и самой успешной в лиге. Если не считать вторых команд, то самые успешные — ужгородское «Закарпатье» (два первых места и два вторых) и кировоградская «Звезда» (два первых места). Эти три клуба в нынешнем сезоне снова в первой лиге.
 «Звезда» заняла по итогам первого круга последнее 18 место, а по итогам второго круга заняла лидирующую позицию, обеспечив себе итоговое 12 место.

Лауреаты сезона

По версии ПФЛ 
 Лучший тренер сезона — Владимир Шаран «Александрия»
 Лучший футболист сезона — Руслан Гунчак «Буковина»
 Лучший бомбардир сезона — Руслан Гунчак «Буковина»
 Лучший арбитр сезона — Виталий Дяденко (Кировоград)
 Победитель конкурса «Честная игра» — «Александрия»

Примечания

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 Страница турнира на официальном сайте ПФЛ

Первая лига Украины по футболу
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011